

Pessoas
Joseph Henry Maiden

Localidades
Maiden (Carolina do Norte)

Outros
Iron Maiden

Desambiguação